Daze е датска евроденсова група, основана през 1997 г. Екипът се състои от Лукас Зибер, Яспер Тьонов Расмусен и певица Трин Бикс.

Дискография

Студийни албуми

Сингли

Източници 
  Daze // discogs.com

Датски електронни групи
Музикални групи в Копенхаген
Евроденс групи
Датски поп групи
Основани в Дания през 1997 година